Ел Коралеро има више значења:

 Ел Коралеро (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Коралеро (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику